Steinheil ist der Familienname folgender Personen:

 Carl August von Steinheil (1801–1870), deutscher Physiker und Unternehmer
 Eduard Steinheil (1830–1878), deutscher Ingenieur und Entomologe
 Elsbeth Steinheil (1893–1955), erste deutsche Diplom-Ingenieurin in Maschinenbau
 Fabian Gotthard von Steinheil (1762–1831), deutsch-baltischer Offizier sowie kaiserlich-russischer General und Gouverneur von Finnland
 Gustav von Steinheil (1832–1908), deutscher General und Kriegsminister des Königreichs Württemberg
 Hugo Adolph Steinheil (1832–1893), deutscher Optiker und Unternehmer; Sohn von Carl August von Steinheil
 Louis Charles Auguste Steinheil (1814–1885), französischer Maler
 Marguerite Steinheil (1869–1954), französische Mätresse
 Rudolf Steinheil (1865–1930), deutscher Physiker, Erfinder und Unternehmer
 Theodor Steinheil (1870–1946), ukrainischer Politiker und Diplomat
 Wladimir Iwanowitsch Steinheil (1783–1862), russischer Oberst und Dekabrist

Steinheil bezeichnet:
 das Optikunternehmen C. A. Steinheil & Söhne
 die Steinheilschrift
 Steinheil (Mondkrater), benannt nach  Carl August von Steinheil
 (30837) Steinheil, Asteroid des Hauptgürtels
 Steinheil Point, eine nach Hugo Adolph Steinheil benannte Landspitze im Grahamland, Antarktika